Valkyrien ist der Name folgender Schiffe:

 Valkyrien (Schiff, 1846), Segelkorvette der dänischen Marine
 Valkyrien (Schiff, 1888), Geschützter Kreuzer der dänischen Marine

Siehe auch:
 Valkyrjen (Schiff, 1895), Zerstörer der norwegischen Marine